L'édition 2018 du tournoi de tennis de Taipei se déroule du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International. Tímea Babos remporte l'épreuve en simple, Duan Ying-Ying et Wang Yafan celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australienne Daria Gavrilova, de la Belge Alison Van Uytvanck, de la Russe Margarita Gasparyan, de la Suissesse Belinda Bencic et des Ukrainiennes Elina Svitolina et Lesia Tsurenko. Elles sont respectivement remplacées par Zhu Lin, Risa Ozaki, Wang Yafan, Kurumi Nara, Lu Jing-Jing et Ana Bogdan.

Lauréates 
Tímea Babos remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Kateryna Kozlova.

En double, Duan Ying-Ying et Wang Yafan remportent leur  ensemble en battant en finale Nao Hibino et Oksana Kalashnikova. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Taipei
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Taipei
Événement sportif à Taipei
Tennis en janvier 2018
Tennis en février 2018